Техноэкология (от  — искусство, мастерство) — раздел экологии, изучающий источники и возможное влияние технологической деятельности на окружающую среду. Это прикладное направление в экологии, связанный с такими объектами человеческой деятельности, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, военное дело, наука и тому подобное.

Техноэкология определяет объёмы, механизмы и последствия воздействий на окружающую среду, здоровье человека различных отраслей и объектов, особенности использования ими природных ресурсов, разрабатывает регламентации природопользования и технические средства охраны природы, занимается проблемами утилизации отходов производства и воспроизводства разрушенных экосистем, экологизацией производств.

Примечания

Источники 
 Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія: Тлумачний словник.
 Техноекологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Удод, В. В. Трофімович, О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук; М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 195 с.: ілюстр.

Экология
Технология